Les Jeux paralympiques d'été de 1972,  Jeux paralympiques d’été, se déroulèrent à Heidelberg en 1972.

Tableau des médailles

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  tous les résultats

Événement sportif en Bade-Wurtemberg
Sport en Allemagne en 1972